«Полюс притяжения» ( — третій альбом української співачки Тіни Кароль.

Список пісень

Посилання 
 Тіна Кароль випустила новий альбом «Полюс притяжения» і книгу «Большие приключения Паутинки» 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Тіни Кароль
Альбоми Астра Рекордс